Sirhind kan syfta på:
Sirhind (ort) - urgammal stad i den indiska delstaten Punjab
Sirhind (region) - en bygd i Punjab

Se även
Sirhindi